Казлаускас () — литовская фамилия, происходит от славянских: , , .

Известные носители:

 Казлаускас, Валдас (род. 1958) — советский и литовский легкоатлет, тренер.
 Казлаускас, Дайнюс (род. 1971) — литовский актёр театра и кино.
 Казлаускас, Донатас (род. 1994) — литовский футболист.
 Казлаускас, Йонас (род. 1954) — литовский баскетбольный тренер, бывший баскетболист.
 Казлаускас, Раймондас (род. 1955) — советский литовский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Казлаускас, Римас (род. 1973) — литовский футболист.
 Казлаускас, Чарльз (род. 1982) — американский футболист.

Примечания